Веро́ника Дзаппо́не (; ) — итальянская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2014), серебро (2015, , , ).
 : серебро (), бронза ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2014), бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу